Andreas Mylius ist der Name folgender Personen:

* Andreas Mylius (Politiker) (1527–1594), deutscher Politiker, Diplomat, Historiker und Chronist
 Andreas Mylius (Philologe) (1606–1649), deutscher Philologe und Pädagoge
 Andreas Mylius (Rechtswissenschaftler) (1649–1702), deutscher Rechtswissenschaftler